Löwenhaupt bezeichnet allgemein das Haupt eines Löwen. 

Löwenhaupt ist der Name folgender Orte:
 Löwenhaupt, Berg in den Erosbergen, Namibia

Löwenhaupt ist der Name folgender Personen:
 Lutz Löwenhaupt, Schauspieler
 Carl Gustav von Löwenhaupt (1662–1703), kursächsischer Generalkriegskommissar, Geheimer Rat und General der Infanterie

 Wilhelm Löwenhaupt (1872–1935), deutscher Apotheker und Sammler 

Siehe auch:
 Leijonhufvud
 Leon Head
 Lewenhaupt
 Lion’s Head
 Löwenkopf